Oaxaca (staat), een staat van Mexico
 Oaxaca (stad), de hoofdstad van die staat
 Oaxaca (schip), een Mexicaanse olietanker die in de Tweede Wereldoorlog tot zinken werd gebracht
 Oaxaca (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen